Deitmer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Deitmer (1865–1929), erster Weihbischof in Berlin
 Sabine Deitmer (1947–2020), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Deitmer (* 1954), deutscher Mediziner